Dodds ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Amédée Dodds (1842–1922), französischer Offizier
 Anneliese Dodds (* 1978), britische Politikerin
 Baby Dodds (1898–1959), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Diane Dodds (* 1958), britische Politikerin in Nordirland
 Eric Robertson Dodds (1893–1979), irischer Altphilologe
 Francis H. Dodds (1858–1940), US-amerikanischer Politiker
 Gil Dodds (1918–1977), US-amerikanischer Pfarrer und Weltrekordler als Mittelstreckenläufer
 Jane Dodds (* 1963), walisische Politikerin (Liberal Democrats)
 Joe Dodds (1887–1965), schottischer Fußballspieler
 John Dodds (* 1943), australischer Motorradrennfahrer
 Johnny Dodds (1892–1940), US-amerikanischer Jazz-Klarinettist
 Megan Dodds (* 1970), US-amerikanische Schauspielerin
 Mitchell Dodds (* 1989), australischer Rugby-League-Spieler 
 Nigel Dodds, (* 1958) britischer Politiker in Nordirland
 Ozro J. Dodds (1840–1882), US-amerikanischer Politiker
 Richard Dodds (* 1959), britischer Hockeyspieler

Dodds bezeichnet außerdem:
 Dodds (Ohio), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Ohio

Siehe auch:
 Dodds Township